Аделар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аделар, Карл Александер (род. 1953) — нидерландский востоковед.
 Аделар, Франс (род. 1960) — нидерландский футболист и футбольный тренер.